Why Do Fools Fall in Love (nummer), een liedje uit 1956 van de Amerikaanse rock-'n-rollgroep The Teenagers, later vertolkt door Diana Ross
 Why Do Fools Fall in Love (album), een muziekalbum van Diana Ross uit 1981
 Why Do Fools Fall in Love (film), een film uit 1998 over het leven van Frankie Lymon, de leadzanger van The Teenagers